Název Bratronice má více obcí:
 Bratronice (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Bratronice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

Nebo částí obcí:
 Bratronice (Smilovice) – část obce Smilovice v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy